Córdoba hace referencia a varios artículos:

Localidades y municipios

Argentina 

 Córdoba, ciudad capital de la provincia de Córdoba;
 Provincia de Córdoba, una de las 23 entidades federadas del país.
 Área Metropolitana Córdoba, aglomerado urbano formado en torno a la ciudad de Córdoba.
 Villa Córdoba, localidad del departamento Lavalle en la provincia de Corrientes.
 Paso Córdoba o Paso Córdova, localidad del municipio de General Roca, en el Alto Valle del Río Negro.
 Los Córdobas, localidad ubicada en el departamento Río Chico de la provincia de Tucumán.

Colombia 

 Departamento de Córdoba, una de las 32 subdivisiones del país.
 Córdoba (Bolívar), municipio del departamento de Bolívar.
 Córdoba (Nariño), municipio del departamento de Nariño.
 Córdoba (Quindío), municipio del departamento de Quindío.
 Los Córdobas, municipio del departamento de Córdoba.

España 

 Córdoba, ciudad de Andalucía.
 Área Metropolitana de Córdoba, aglomeración urbana en torno a la ciudad de Córdoba.
 Comarca de Córdoba, corresponde con el término municipal de la ciudad andaluza de la que toma el nombre.
 Provincia de Córdoba, en la comunidad autónoma de Andalucía.

México 

 Córdoba, ciudad en el estado de Veracruz.

Lugares históricos 

 Califato de Córdoba, estado musulmán andalusí.
 Corduba, fundada en un asentamiento prerromano.
 Emirato de Córdoba, "provincia" del Califato de Damasco del 711 al 756 y luego independiente hasta la proclamación del Califato de Córdoba.
 Reino de Córdoba, una jurisdicción territorial de la Corona de Castilla.
 Taifa de Córdoba, surgida tras la desintegración del Califato de Córdoba, en forma de "república" aristocrática (aunque de hecho de "protectorado" familiar, heredado).
 Córdoba del Tucumán, intendencia del Virreinato del Río de la Plata.

Calles y avenidas 

 Avenida Córdoba, importante arteria vial de Buenos Aires, Argentina.
 Calle Córdoba en Rosario, Argentina.
 Calle Córdoba en Málaga, España.

Además 

 Córdoba, moneda oficial de Nicaragua (ISO 4217 NIO).
 Córdoba, periódico de Córdoba, España.
 Córdoba Club de Fútbol, club de fútbol de la ciudad de Córdoba, España.
 SEAT Córdoba, modelo de coche del fabricante español SEAT.
 Chrysler Cordoba, modelo de coche del fabricante americano Chrysler.